Valice est un toponyme qui peut désigner :
Valice,  un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Gornji Vakuf-Uskoplje, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Valice, un village de Slovaquie situé dans le district de Rimavská Sobota et dans la région de Banská Bystrica.